Luchtenberg ist der Name von:
 Luchtenberg (Wassenberg), Ortsteil von Orsbeck der Stadt Wassenberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Luchtenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Luchtenberg (1890–1973), deutscher Politiker
 Wilfried Luchtenberg, deutscher Sportreporter